Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej – według ustawy, prawo energetyczne jest to stan nieprzerwanej pracy sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy danej sieci.

Przypisy 

Elektroenergetyka